Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в супергиганте на зимних Олимпийских играх 2018 года пройдут 17 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Ёнпхён. Старт соревнований запланирован на 11:00 по местному времени (UTC+9). Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Действующей олимпийской чемпионкой в супергиганте являлась австрийская горнолыжница Анна Файт. На этот раз Файт заняла второе место, уступив победительнице всего 0,01 сек.

Золото сенсационно выиграла чешка Эстер Ледецкая, которая за всю карьеру только один раз попадала в десятку лучших на этапах Кубка мира (2 декабря 2017 года в скоростном спуске Эстер заняла 7-е место). При этом Ледецкая являлась двукратной чемпионкой мира по сноуборду.

Тина Вайратер принесла Лихтенштейну первую олимпийскую медаль во всех видах спорта в XXI веке. Последний раз спортсмены из княжества Лихтенштейн поднимались на пьедестал почёта в 1988 году. На Олимпиаде в Калгари бронзовую награду в слаломе выиграл Пауль Фроммельт.

Швейцарка Лара Гут, как и 4 года назад в Сочи, заняла 4-е место в супергиганте. Тогда она уступила бронзовому призёру 0,07 сек, а в этот раз — всего 0,01 сек.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Горнолыжный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS) 
 Запись трансляции на youtube на канале Olympics